Mierendorf bezeichnet:
 Tetje Mierendorf (* 1972), deutscher Schauspieler, Musicalsänger und Synchronsprecher
 einen Ortsteil der Gemeinde Plaaz

Siehe auch:
Mierendorff
Miersdorf